Kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się na skoczni dużej w niemieckiej miejscowości Titisee-Neustadt w dniach 9–10 grudnia 2017 roku.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego początkowo zaplanowane były na 8 grudnia, lecz z powodu silnego wiatru zostały przełożone na następny dzień. Swoje skoki zdołało oddać zaledwie ośmiu zawodników. Zwycięzcą kwalifikacji okazał się być Johann André Forfang, który jako jedyny ze stawki osiągnął odległość 140 metrów. W czołowej dziesiątce kwalifikacji znalazło się również pięciu reprezentantów Polski. Podczas przeniesionych kwalifikacji na starcie pojawiło się sześćdziesięciu sześciu zawodników.

Tuż po kwalifikacjach odbył się trzeci w sezonie konkurs drużynowy, w którym triumfowała reprezentacja Norwegii w niezmienionym jak dotąd składzie. Zaledwie o niespełna punkt gorsza okazała się być reprezentacja Polski, która ostatecznie uplasowała się na drugiej pozycji. Trzecie miejsce na podium przypadło reprezentacji gospodarzy, ze stratą prawie trzydziestu punktów do drugiego miejsca.

10 grudnia zbyt silny wiatr i opady deszczu zmusiły organizatorów do dwukrotnego przeniesienia godziny rozpoczęcia zawodów indywidualnych, które ostatecznie zostały skrócone do jednej serii. Zawody wygrał Richard Freitag. Za nim uplasował się jego rodak Andreas Wellinger, tracąc do zwycięzcy 2,4 punktu. Podium uzupełnił Norweg Daniel-André Tande. Swojej próby nie ustał Maciej Kot, który przy lądowaniu prawdopodobnie najechał nartą na grudkę śniegu lub zahaczył o jedną z sosenek. Ostatecznie zajął on trzydziestą drugą pozycję.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Titisee-Neustadt był Harald Häfker oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Werner Rathmayr. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer oraz Michael Neumayer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
  fis-ski.com. [dostęp 2017-12-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-12-10)].
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Titisee-Neustadt
2017 w Niemczech